Weinleiten ist der Name folgender Orte:

 Weinleiten (Gemeinde Bad Vigaun), Ortsteil von Bad Vigaun, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Weinleiten (Gemeinde Gamlitz), Ortsteil von Gamlitz, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Weinleiten (Simbach am Inn), Siedlungsbereich in Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern